Татару има више значења:

 Татару (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Татару (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Татару (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Татару (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Татару (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Татару (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији